Список видів роду Barleria:

Список, який містить 253 визнані види роду Barleria з родини акантових (Acanthaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Примітки

Посилання 

 http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Barleria&commonname= 
 Barleria на сайті «International Plant Names Index» 
 Barleria на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Barleria на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Barleria на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Barleria
Barleria